Бодрикур може да се односи на:

 Бодрикур (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Бодрикур (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале